USP29 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 922 амінокислот, а молекулярна маса — 104 156.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як убіквітинування білків.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Убіквітин-специфічні протеази‎